bitterkruidgranietmot
 gehoekte granietmot
 grijze granietmot
 lichte granietmot
 moerasgranietmot
 oranje granietmot
 oranjevlekgranietmot
 roomkleurige granietmot
 variabele granietmot
 zwartvlekgranietmot